Kim Szonghü (1965) észak-koreai gyorskorcsolyázó, olimpikon
 Kim Szonghü (1968) észak-koreai asztaliteniszező, olimpikon
 Kim Szonghü (1987) U20-as világbajnok észak-koreai labdarúgónő, olimpikon

Hasonló nevűek
 Kim Szonghi (1983) dél-koreai gyeplabdázónő, olimpikon